Kampoe (Gran Rio), een Saramaccaans dorp aan de Gran Rio in Sipaliwini in Suriname
 Kampoe (Kasikasima), een Triodorp bij de berg Kasikasima in Sipaliwini in Suriname
 Akani Kampu, ook Akani Pata, een Wayanadorp aan de Tapanahony in Sipaliwini in Suriname
 Tutu Kampu, ook Kulumuli, een Wayanadorp aan de Tapanahony in Sipaliwini in Suriname